Игорь Копылов:
 Копылов, Игорь Александрович (1939—2002) — советский и российский шахматист.
 Копылов, Игорь Владимирович (род. 1962) — советский и российский бас-гитарист.
 Копылов, Игорь Петрович (1928—2014) — советский и российский учёный.
 Копылов, Игорь Сергеевич (род. 1967) — российский актёр, режиссёр, сценарист и продюсер.